Nong Kung Si (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kalasin, Thailanda, cu o populație de 65.521 de locuitori și o suprafață de 626,944 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în nine subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 111 de sate (muban).

Amphoe în provincia Kalasin